Central Privada d'Autocommutació (del seu nom en anglès Private Branch eXchange), centraleta telefònica que serveix una xarxa en un àmbit privat
 Explosiu en pols polimeritzat (del seu nom en anglès Polymer-Bonded eXplosive), explosiu que utilitza un polímer sintètic com a aglutinant